Il singolare del torneo di tennis Zwevegem Ladies Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anastasija Sevastova che ha battuto in finale Çağla Büyükakçay 6-0, 6-3.

Teste di serie

 Mihaela Buzărnescu (secondo turno)
 Sandra Zaniewska (semifinali)
 Julija Bejhel'zymer (primo turno)
 Kirsten Flipkens (quarti di finale)

 Junri Namigata (primo turno)
 Çağla Büyükakçay (finale)
 Margalita Chakhnašvili (primo turno)
 Yurika Sema (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zwevegem Ladies Open 2012